Agnete Kristin Johnsen (Født 4 juli 1994) er en norsk musiker og sangerinde fra Nesseby kommune i Norge.  Hun er etnisk same.

Kariere 
2008: Vandt både den norske og nordiske finale i MGP Nordic 2008 som vokalist i The BlackSheeps med den samisk-norske sangen "Oro jaska beana" og blev senere samme år belønnet med Spellemannsprisen.
2011: The BlackSheeps var deltager i norsk Melodi Grand Prix og blev nummer to med "Dance Tonight".
2013: Hun blev taget ud som en af deltagerne i den norske vokalist konkurrencen "Stjernekamp", anden sæson på NRK1 og blev nummer to.
2014: Hun blev den yngste vinder af norske "Skal vi danse" (tilsvarende Vild med dans) på TV 2 (Norge) sammen med dansepartner Egor Filipenko.
2016: Hun vandt den norske finalen, og var norsk deltager i Eurovision Song Contest 2016 med sangen "Icebreaker", som den første tidligere vinder af MGP Nordic, men kom ikke videre til den internationale finale.

Diskografi

Singler 
2013 - "Goin' Insane"
2014 - "Mama"
2015 - "Hurricane Lover"
2016 - "Icebreaker"

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Icebreaker med Agnete Johnsen Eurovision (Vindermelodi 2016 i Norge) VIDEO

Musikere fra Norge
Deltagere ved Eurovision Song Contest 2016
Norges Eurovision Song Contest-deltagere